Кубок Азии по футболу среди женщин 1983 года — пятый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 10 по 18 апреля 1983 года в Таиланде. На этом турнире команды играли в один круг. Победителем турнира стала сборная Таиланда, обыгравшая в финале со счетом 3-0 Индию.

Групповая стадия

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1983 год в Таиланде